osoby o nazwisku Eichler
 Adolf Eichler (1877 – 1945), niemiecki wydawca i publicysta
 (1869 – 1911), niemiecki architekt
 Alan Eichler (ur. 1944), amerykański producent teatralny
 August Wilhelm Eichler, niemiecki botanik
 Bogumir Eichler (1843 – 1905), polski botanik
 Edward Eichler, przedsiębiorca; syn Karola Ferdynanda Eichlera
 Ewa (Urszula) Kamińska-Eichler (ur. 1953), polska kajakarka
 Evan E. Eichler
 Glenn Eichler, scenarzysta amerykański
 Irena Eichler (ujednoznacznienie)
 Jisrael (Jicchak) Eichler (* 1955), rabin, polityk
 Johann Eichler (1818 – 1899)
 Karel Eichler (1845 – 1918)
 Karol Ferdynand Eichler (1792– 1855), polski botanik
 Markus Eichler (ur. 1982), niemiecki kolarz
 Martin (Maximilian Emil) Eichler (1912 – 1992), niemiecki matematyk
 Max Eichler, organmistrz
 Pavel Eichler (1977)
 Richard (Karl) Eichler (1903 – 1943)
 Stanislav Eichler (ur. 1960)
 Willi Eichler (1896 – 1971), niemiecki dziennikarz i polityk (SPD)
 Witold Eichler (1874 – 1960), entomolog
 Zdzisław Eichler (1883 – 1949), artysta malarz
 Zvonimír Eichler (1903 – 1975), czeski malarz, grafik i ilustrator
 Rodolfo (José) Fischer (Eichler) (ur. 1944), argentyński piłkarz